Sigy è il nome di alcuni comuni francesi:
Sigy – Senna e Marna
Sigy-en-Bray – Senna Marittima
Sigy-le-Châtel – Saona e Loira